Box Elder désigne aux États-Unis :
 Box Elder, un village situé dans l'État du Montana,
 Box Elder, une ville située dans l'État du Dakota du Sud,
 Comté de Box Elder, dans l'État de l'Utah,